Чемпионат Португалии по футболу 1944—1945 является 11-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 6-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 10 команд, было сыграно 90 матчей и забито 496 голов (в среднем 5,51 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1944/1945
Португалия
Португалия
1944 год в Португалии
1945 год в Португалии